Езерово може да се отнася за някой от следните обекти.

Села 
 Езерово, област Варна
 Езерово, област Пловдив

Квартали 
 Езерово, Смолян
 Горно Езерово, Бургас
 Долно Езерово, Бургас

Други 
 язовир „Езерово“, край с. Езерово, Пловдивска област